Мередов — фамилия.

Известные носители 
 Мередов, Аман (род. 1966) — советский и туркменский футболист, тренер.
 Мередов, Аманмурад (род. 1971) — советский и туркменский футболист, тренер.
 Мередов, Джумадурды (род. 1966) — советский и туркменский футболист.
 Мередов, Курбанмамед (род. 1973) — советский и туркменский футболист.
 Мередов, Мыратгелди Ресулович (род. 1977) — туркменский государственный деятель.
 Мередов, Нурмухаммед (1973—2010) — туркменский музыкант, вокалист, автор и исполнитель эстрадных и народных песен.
 Мередов, Рашид Овезгельдыевич (род. 1960) — туркменский политический и государственный деятель.
 Мередов, Якуб (род. 1993) — туркменский боксёр-любитель.

 Мередова, Валентина (род. 1984) — туркменская легкоатлетка.

Примечания